Склад збірної Росії на чемпіонаті світу 2002 

Докладніше...Росія
Росія 2002
2002 у Росії